Lothar Meister I (né en 1931), cycliste allemand
 Lothar Meister II (né en 1928), cycliste allemand